Der Guzzini Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Juli 2018 in Recanati stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 154 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Recanati